Hanabi (花火, escrito con los kanji de «flor» y «fuego») es la palabra japonesa para fuegos artificiales. Además, puede referirse a:

Música 
 HANABI (canción), un sencillo de la banda Ikimono Gakari.
 Kingyo Hanabi, un sencillo de Ai Ōtsuka.
 Yume Hanabi, un sencillo de la banda GARNET CROW.

Ocio 
 Hanabi (juego de naipes), un juego cooperativo de origen francés ambientado en los espectáculos de fuegos artificiales japoneses.

Películas, manga y anime 
 Hana-bi, una película por Takeshi Kitano.
Hanabi Hyūga, personaje de la serie de manga y anime Naruto.

Primatología 
 Hanabi-Ko, el nombre completo de la gorila Koko.

Wikipedia:Desambiguación